Chestertown kan syfta på:

Chestertown, Maryland, en kommun (town) i USA
Chestertown, New York, en ort (hamlet) i USA